Saba Kartvelishvili, né le , est un joueur géorgien de rugby à XV évoluant au poste de pilier avec le Stade nantais rugby.

Carrière 
Saba Kartvelishvili débute en professionnel en 2010 en Fédérale 1 avec le CA Lannemezan. En 2013, il rejoint le SO Chambéry, toujours en Fédérale 1, puis Soyaux Angoulême XV Charente pour la saison 2015-2016. Depuis 2016, il évolue avec le Stade nantais rugby, alors en Fédérale 1.

 2010-2012 :  CA Lannemezan (fédérale 1).
 2013-2015 :  SO Chambéry (fédérale 1).
 2015-2016 :  Soyaux Angoulême XV Charente (fédérale 1).
 Depuis 2016 :   Stade nantais rugby (fédérale 1).

Il ne possède aucune sélection avec l'équipe de Géorgie.

Palmarès 
Néant

Notes et références

Liens externes 
 

Joueur géorgien de rugby à XV
Pilier (rugby à XV)
Joueur du CA Lannemezan
Joueur du SO Chambéry
Joueur du Soyaux Angoulême XV
Naissance en juin 1989